A Hole in the Ground – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Selig Polyscope Company
Dziura w ziemi (titolo internazionale A Hole in the Ground) – film del 1970 diretto da Andrzej Kondratiuk
A Hole in the Ground – cortometraggio del 1963 diretto da Bruce McNaughton